Too Late the Hero puede referirse a:
 Un álbum del músico británico John Entwistle.
 Una película dirigida por Robert Aldrich y protagonizada por Michael Caine.